Moldova Business Week se poate referi la următoarele evnimente:
 Moldova Business Week 2010
 Moldova Business Week 2014

Dezambiguizare